Nicosia puede referirse a:

Geografía 
Nicosia, capital y mayor ciudad de la República de Chipre 
 Nicosia del Norte, capital y mayor ciudad de la República Turca del Norte de Chipre.
Distrito de Nicosia, distrito de Chipre al que pertenece la ciudad de Nicosia.
Nicosia (Italia), ciudad italiana ubicada en la isla de Sicilia.

Personalidades 
Nicosia Lawson, modelo femenina procedente de las Islas Caimán.
Felice da Nicosia, fraile capuchino y santo de la Iglesia católica.
Steve Nicosia, exjugador americano de béisbol.

Instituciones 
Universidad de Nicosia, universidad privada localizada en Nicosia, Chipre.